

Antroponimi 
 Pino – nome proprio maschile italiano

Botanica 
 Pino – genere di Conifere

Geografia 
Francia
 Pino – comune nel dipartimento della Corsica settentrionale

Italia
 Pino d'Asti – comune italiano in provincia di Asti
 Pino Torinese – comune italiano in città metropolitana di Torino
 Pino sulla Sponda del Lago Maggiore – frazione di Maccagno con Pino e Veddasca in provincia di Varese

Spagna
 Pino del Oro – comune spagnolo in provincia di Zamora

Personaggi immaginari 
 Pino – personaggio della serie Pokémon
 Pino – personaggio dell'anime Ergo Proxy

Persone 
 Álvaro Pino – ex ciclista su strada spagnolo
 Giuseppe Pino – fotografo italiano
 Óscar Pino – lottatore cubano
 Paolo Pino – pittore e scrittore italiano

Altro 
 Pino – 'ndrina di Cosenza
 Pino – client per microblogging per l'ambiente desktop GNOME